No Name – czarnogórski zespół muzyczny
 No Name – słowacki zespół muzyczny
 No Name – holenderski zespół muzyczny
 No Name – jednostka osadnicza w USA
 No Name – kanadyjska linia produktów spożywczych
 No Name – album Ryana O'Shaughnessy'ego
 No Name – tunel w USA
 No Name – powieść Wilkiego Collinsa

Podobne nazwy 
 No-Name – fikcyjna postać z komiksu wydanego przez Marvel Comics
 No Name Key – wyspa w USA
 No Name Yu – tajwański piosenkarz
 No Name Face – album grupy Lifehouse